Aplopsora är ett släkte av svampar. Aplopsora ingår i familjen Chaconiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Aplopsora